Beresford ist der Name mehrerer

Orte:

in Australien:
 Beresford (Western Australia)

in Irland:
 Beresford (Irland)

in Kanada:
 Beresford (British Columbia)
 Beresford (Manitoba)
 Beresford (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Beresford (Florida)
 Beresford (South Dakota)

Personen:
 Alexander Beresford-Hope (1820–1887), britischer Politiker und Schriftsteller
 Anne Beresford (* 1929), englische Dichterin
 Bruce Beresford (* 1940), australischer Regisseur
 Charles Beresford, 1. Baron Beresford (1846–1919), britischer Admiral
 Conor Beresford, britischer Pokerspieler
 Elisabeth Beresford (1926–2010), britische Autorin von Kinderbüchern
 Elizabeth Beresford, Baroness Decies (1868–1944), US-amerikanische Schriftstellerin und High Society-Lady
 George Charles Beresford (1864–1938), britischer Fotograf
 Harry Beresford (1863–1944), britischer Schauspieler
 Hayley Beresford (* 1978), australische Dressurreiterin
 Hugh Beresford (1925–2020), britischer Opernsänger
 J. D. Beresford (1873–1947), britischer Science-Fiction-Autor
 Jack Beresford (1899–1977), britischer Ruderer

 Julius Beresford (1868–1959), britischer Ruderer
 Maurice Beresford (1920–2005), britischer Mediävist
 Michael Beresford (* 1934), britischer Ruderer
 Milena Beresford (* 1996), deutsche Cricketspielerin
 Noel Beresford-Peirse (1887–1953), britischer General
 Pamela Beresford, US-amerikanische Vogelkundlerin
 Richard Beresford (1755–1803), US-amerikanischer Jurist, Offizier in der Kontinentalarmee und Politiker der Province of South Carolina
 Richard Beresford, bekannt als Richard Le Poer (* 1987), englischer Polospieler
 Simon Beresford-Wylie (* 1958), australischer Manager
 Steve Beresford (* 1950), britischer Musiker
 William Beresford, 1. Viscount Beresford (1768–1854), britischer General, portugiesischer Marschall, britischer Militärbefehlshaber in Portugal

Siehe auch:
 The Beresford
 Tommy und Tuppence Beresford